MercedesCup 2010 — 33-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 12 по 18 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жереми Шарди
 в парном разряде —  Франтишек Чермак и  Михал Мертиньяк

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 MercedesCup
 Мировой Тур ATP 2010
 ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2010

Германия
Теннис
Июль 2010 года
2010